Momoiro Clover Z (Момои́ро Кло́вер Зэд,  Момоиро Кўро: ба: Дзэтто, букв. «Розовый клевер Z») — японская женская идол-группа.

Momoiro Clover, тогда ещё без индекса «Z», была создана в 2008 году 3-м подразделением агентства по поиску талантов Stardust Promotion, которое называется 3B Junior.

В настоящее время группа состоит из 4 девушек.

Группу также называют сокращённо .

История 
Группа Momoiro Clover была сформирована 17 мая 2008 года в результате прослушиваний, организованных японским агентством по поиску талантов Stardust Agency.

Восхождение Momoiro Clover к славе началось той же весной на тротуарах токийского парка Ёёги и его окрестностей, где они выступали для случайных прохожих. Как вспоминает участница группы Сиори Тамаи, иногда всего несколько человек останавливалось и смотрело на их выступления.

В 2009 году Momoiro Clover отправились на микроавтобусе в изнурительный тур по всей Японии, от Фукуоки до Хоккайдо. Воспользовавшись школьными каникулами, с мая по август они выступили в 24 магазинах электроники сети Yamada Denki, дав в общей сложности 104 концерта.

В начале 2010 года группа подписала контракт с мэйджор-лейблом Universal Records, а во второй половине того же года перешла на King Records.

16 января 2011 года на мероприятии, посвящённом предстоящему 9 марта выходу 3-го мэйджор-сингла под названием «Mirai Bowl», сублидер Акари Хаями (15) объявила, что уходит из Momoiro Clover в апреле. Акари объяснила, что по характеру не создана для того, чтобы быть идолом, что ей моментами переставало нравиться быть в группе и хочется попробовать заняться чем-нибудь другим. Заявление повергло зрителей в шок. Участницы же группы, узнавшие о решении Акари всего несколькими днями ранее, разрыдались.

Акари Хаями покинула Momoiro Clover 10 апреля во время концерта в Nakano Sun Plaza. После её ухода группа даже сменила название на Momoiro Clover Z, чтобы отразить изменение в составе.

2015 
28 января 2015 года группа выпустила совместный сингл с американской группой KISS. В Японии он был выпущен на физическом носителе (компакт-диске) в двух версиях: «Momoiro Clover Z edition» (CD+Blu-ray) и «Kiss edition» (CD). Титульная песня с этого сингла (в английской версии) также открывала специальный японский альбом Best of Kiss 40 (альбом только для Японии, на SHM-CD носителе, вышел в тот же день, то есть 28 января).

Состав

Бывшие участницы 

Другие
 , род. 
 , род.  (потом была участницей группы SKE48, откуда «выпустилась» в 2009 году)
 , род. 
 , род. 
 , род. 
 , род.  (теперь в группе Nogizaka46)

Дискография

Синглы

Альбомы 

* в 2013 году

Видеоклипы

Награды

4th CD Shop Awards 

|-align="center"
|rowspan="2"| 2011
|rowspan="2"| Battle and Romance
| Гран-при
|

См. также 
 Shiritsu Ebisu Chugaku
 Team Syachihoko
 Tacoyaki Rainbow
 Batten Showjo Tai
 Rock A Japonica
 Tokimeki Sendenbu

Примечания

Ссылки 

 momoclo.net — официальный сайт 
 http://evilline.com/momoclo/global/ — международный официальный сайт
 Канал STARDUST DIGITAL на YouTube
 momocloTV на USTREAM

Гёрл-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Поп-группы Японии
Идол-группы Японии
Детские музыкальные коллективы
Участники конкурса Кохаку ута гассэн
Квинтеты
Stardust Promotion
Исполнители King Records (Япония)
Исполнители Universal Music Japan
Бабблгам-поп